
Molekulska formula -{C20H21FN2O}- se može odnositi na:

 Citalopram
 Escitalopram